Jacob van Deventer (cartograaf) (ca.1505–1575), Nederlandse cartograaf.
 Jacob van Deventer (generaal) (1874–1922), Zuid-Afrikaanse generaal